Глиняне (на разных языках их название звучит по-разному — Glinianie, Linianie, Gliwianie, Liwianie) — средневековое славянское племя, жившее над речкой Эльдена (Eldeną), которая являлась правым притоком Эльбы (земли современного Бранденбурга). На севере граничили с варнами.

Входили в Ободритский союз. Центральным городом и столицей был Лачин (Łączyn) — сегодня это Ленцен над рекой Локниц (Loknitz), возле Виттенберге (Wittenberge) в Германии, где в 929 году прошла битва между саксами и славянами, закончившаяся поражением последних. Другой известный город — это Потлустим (Pothlustim, ныне Путлиц (Putlitz)).

В 1110/1120-е годы сын князя бодричей Генриха Мистуй (или Мстивой) во главе 200 саксов и 300 славян разбил глинян.

В 1136 году племя было разбито Альбрехтом Медведем.

См. также 
 Западные славяне
 Полабские славяне

Примечания

Ссылки 
 Об археологии г. Лачин

Ободриты